Берёзовский — посёлок в Октябрьском районе Челябинской области. Входит в состав Уйско-Чебаркульского сельского поселения.

География 
Расположен в юго-восточной части района на границе с Казахстаном, в месте слияния рек Уй и Тогузак. Расстояние до Октябрьского — 66 км.

История 
Поселок основан на месте бывшего форта в начале 19 века. (форт поставлен при обустройстве Старой пограничной линии в первой половине 18 века)..

Население 

(в 1873 — 833, в 1900 — 1172, в 1926 — 1264, в 1970 — 779, в 1983 — 565, в 1995 — 638).2019 - 400,

Улицы 
Почтовая улица
Степная улица
Советская улица

Примечания 

Населённые пункты Октябрьского района (Челябинская область)